Le doyenné d'Ermont-Eaubonne est une division du diocèse de Pontoise

Paroisses 
Les paroisses de ce doyenné sont:
Paroisse de Franconville 
Paroisse de Montlignon 
Paroisse de Margency 
Paroisse du Plessis-Bouchard  
Paroisse d'Ermont 
Paroisse de Saint-Prix 
Paroisse de Sannois  
Paroisse d'Eaubonne

Références 
Informations du diocèse

Doyenné du diocèse de Pontoise
Eaubonne